Lichtenwalde bezeichnet

Lichtenwalde (Niederwiesa), Ortsteil der Gemeinde Niederwiesa, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
das dortige Schloss Lichtenwalde
Lichtenwalde ist die deutsche Bezeichnung für Poręba, eine Ortschaft der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka im Powiat Kłodzki in Polen
Lichtenwalde O.S., die von 1931 bis 1945 gebräuchliche Bezeichnung für die Ortschaft Przyschetz (Przysiecz) der Gemeinde Prószków im Powiat Opolski, Polen

Nieder Lichtenwalde (Dolní Světlá (Mařenice)), Ortsteil der Gemeinde Mařenice, Okres Česká Lípa, Tschechien
Ober Lichtenwalde (Horní Světlá (Mařenice)), Ortsteil der Gemeinde Mařenice, Okres Česká Lípa, Tschechien

siehe auch: 
 Lichtenwald (Begriffsklärung)